

Informatica 
 Quartz – tecnologia di macOS 
 Quartz 2D
 Quartz Compositor
 Quartz Extreme
 Quartz Scheduler – libreria open source java per la schedulazione
 Quartz – framework multimediale Microsoft (nome in codice di DirectShow)
 Quartz – editor HTML (nome in codice di Microsoft Expression Web)

Musica 
 Quartz –  gruppo musicale heavy metal britannico
 Quartz – album dei Quartz del 1977

Altro 
 Quartz – premio del cinema svizzero
 Quartz – videogioco del 1989 per Amiga e Atari ST
 Quartz – sito web di notizie

Altri progetti